Morrinhensi – abitanti di Demerval Lobão
Morrinhensi – abitanti di Morrinhos (Ceará)
Morrinhensi – abitanti di Morrinhos (Goiás)
Morrinhensi – abitanti di Morrinhos do Sul